Тит Рубрий Непот (Titus Rubrius Nepos) може да се отнася за:

 Тит Рубрий Непот, curator aquarum 38-49 г.; баща на суфектконсула от 79 г.
 Тит Рубрий Елий Непот, суфектконсул 79 г.